News of the World kan henvise til flere artikler:
News of the World (album) - et Queen-album fra 1978
News of the World (avis) - en britisk avis